Agnese di Francia (o Anna di Francia, nata verso il 1171, deceduta nel 1240) – imperatrice di Bisanzio, figlia del re di Francia Luigi VII, detto il Giovane e di Adèle di Champagne; moglie prima di Alessio II Comneno (1169-1183), successivamente di Andronico I Comneno (1123-1185) ed infine di Teodoro Brana, che sposò nel 1204
 Agnese di Francia (1260-1325) – figlia del re di Francia Luigi IX, detto il Santo e di Margherita di Provenza, moglie di Roberto II, duca di Borgogna